Grandola puede referirse a:

 Grândola, municipio portugués del Distrito de Setúbal, en la región del Alentejo y comunidad intermunicipal del Alentejo Litoral.
 Grândola (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Grândola.
 Grandola ed Uniti, localidad y comuna italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Grândola e Santa Margarida da Serra, freguesia portuguesa del municipio de Grândola.